Kaze puede referirse a:

 Kazé, editorial francesa dedicada al animé.
 Kaze cantante de rap español.
 Kaze dúo pop japonés, integrado por Shozo Ise y Kazuhisa Ōkubo.
 Kaze no Stigma, la novela ligera escrita por Takahiro Yamato e ilustrada por Hanamaru Nanto de la editorial Fujimi Shobō. Posteriormente llevada al manga.
 Kaze ni kienaide, cuarto single de la banda japonesa L'Arc~en~Ciel, perteneciente al álbum True.